Доро́жная размéтка Росси́йской Федера́ции — дорожная разметка, действующая в России. Установлена правилами дорожного движения. Соответствует Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах. Подразделяется на горизонтальную и вертикальную разметки.

История 

Впервые дорожную разметку в России начали использовать с июня 1933 года в Москве: с целью организации дорожного движения нитрокраской стали наносить линии безопасности, названные «штуц-линии». Первая разметка была нанесена на проезжей части на Театральной площади, а также перекрестках улицы Петровка и улицы Неглинная с Кузнецким мостом. В течение двух лет разметку стали применять и в других городах страны. До 60-х годов не существовало четкой единой законодательной базы, регламентирующей нанесение разметки, пока в СССР не были введены единые правила движения. В 1975 году был издан первый основанный на международных соглашениях ГОСТ, касающийся вопросов дорожной разметки.

Действующая дорожная разметка 

Действующая разметка была определена 30 июня 2015 года. Дорожная разметка соответствует ГОСТу Р 51256-99 и ГОСТу Р 52289-2004.

Последние изменения в правила, касающиеся разметки были внесены 30 октября 2017 года. Согласно им в 2018 году в России официально появится новая разметка жёлтого цвета («вафельница»), запрещающая выезд на перекрёсток с затором. На дорогах Москвы она уже применяется.

Современная дорожная разметка бывает двух видов — горизонтальная и вертикальная.

Горизонтальная разметка 

Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) устанавливает определенные режимы и порядок движения либо содержит иную информацию для участников дорожного движения.
Горизонтальная разметка может быть постоянной или временной. Постоянная разметка имеет белый цвет, кроме линий 1.4, 1.10, 1.17 и 1.26 желтого цвета, временная - оранжевый цвет.

Линии 1.1, 1.2.1 и 1.3 пересекать запрещается.

Линию 1.2.1 допускается пересекать для остановки транспортного средства на обочине и при выезде с неё в местах, где разрешена остановка или стоянка.

Линии 1.2.2, 1.5 — 1.8 пересекать разрешается с любой стороны.

Линию 1.9 при отсутствии реверсивных светофоров или когда они отключены разрешается пересекать, если она расположена справа от водителя; при включенных реверсивных светофорах — с любой стороны, если она разделяет полосы, по которым движение разрешено в одном направлении. При отключении реверсивных светофоров водитель должен немедленно перестроиться вправо за линию разметки 1.9.

Линию 1.9, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, при выключенных реверсивных светофорах пересекать запрещается.

Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны прерывистой, а также и со стороны сплошной, но только при завершении обгона или объезда.

В случаях, когда значения дорожных знаков, в том числе временных, и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками. В случаях, когда линии временной разметки и линии постоянной разметки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться линиями временной разметки.

Вертикальная разметка 
Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог показывает их габариты и служит средством зрительного ориентирования. Вертикальная разметка:

См. также 
 Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах
 Дорожные знаки Российской Федерации
 Дорожная разметка
 Зебра (пешеходный переход)
 Правила дорожного движения

Примечания

Ссылки 
 Сайт Госавтоинспекции Российской Федерации

Организация дорожного движения
Дорожная инфраструктура России